Деян Антич (, род. 9 декабря 1968) — югославский и сербский шахматист, международный гроссмейстер (1999), старший тренер ФИДЕ (2015).

Чемпион Сербии 1998 и 2015 гг. Серебряный призёр чемпионата Югославии 2000 г. Серебряный призёр чемпионата Сербии 2002 г. Бронзовый призёр чемпионата Сербии 2003 г. Призёр чемпионата Сербии и Черногории 2005 г.

В составе сборной Сербии участник командного чемпионата Европы 2015 г. (был заявлен в качестве запасного участника, сыграл 2 партии, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение).

Победитель международных турниров в Ягодине (1998 г.), Лепосавиче (2003 г.) и Ираклионе (2018 г.).

Победитель опен-турниров в Белграде (1988 г.), Лас-Вегасе (турнир серии «Masters», 2006 г.), Сиднее (турнир серии «Гран-при Австралии», 2007 г.), Пловдиве (открытый чемпионат Болгарии, 2009 г.).

В 2000 г. представлял Югославию в зональном турнире.

Участник личных чемпионатов Европы.

Занимается тренерской работой. В 2005 г. удостоен звания тренера ФИДЕ, в 2015 г. — звания старшего тренера ФИДЕ.

Известен как специалист по теории шахматных дебютов. Является соавтором двух дебютных руководств: «The Modern French» (2012я) и «The Modern Bogo» (2014). С 2007 г. публикует статьи на указанную тему в журнале «Yearbook», в 2013—2014 гг. сотрудничал с «Chessbase Magazine».

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Деяна Антича в командных чемпионатах Европы
 Выступления Деяна Антича в Кубках европейских клубов

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам